Собор Святой Троицы () — англиканский храм в городе Карачи в Пакистане, кафедральный собор епархии Карачи Церкви Пакистана.

История 
Церковь Святой Торицы была построена в 1855 году по проекту Джона Хилла из строительной компании «Bombay Engineers». В то время храм Святой Троицы являлся одной из самых больших христианских церквей в Карачи. Его высокая башня использовалась в качестве маяка для прибывающих судов в гавань города.

В настоящее время при соборе действует богословское образовательное учреждение.

Ссылки 
 Provincial Directory: Karachi 
  Holy Trinity Cathedral 
  Holy Trinity Cathedral 

Соборы Пакистана
Маяки Пакистана
Культовые сооружения Карачи
Храмы, построенные в 1855 году
Карачи
1855 год в Пакистане
Церковь Пакистана